Пандев () — фамилия македонского происхождения.

Известные носители 
 Пандев, Горан (род. 1983) — македонский футболист, нападающий.
 Пандев, Ристе (род. 1994) — македонский бегун-спринтер.